False Bay – zatoka w Południowej Afryce;
 False Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 False Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Richmond.

Zobacz też 
 Big Five False Bay
 False Bay Beach
 False Bay Lake